IID est un sigle qui peut désigner :
 variables iid ou variables indépendantes et identiquement distribuées, des variables aléatoires qui suivent toutes la même loi de probabilité et sont indépendantes.

IID est une abréviation qui peut désigner :
 IID (où IID signifie interface identifier), un terme utilisé par Microsoft.